Чемпиона́т ми́ра по футбо́лу 1938 — третий по счёту чемпионат среди сборных, проводимый под эгидой ФИФА. Турнир проходил во Франции, а чемпионом стала во второй раз подряд сборная Италии. Этот чемпионат мира стал последним перед Второй мировой войной.

Выбор места проведения 
Франция была выбрана в качестве принимающей страны на 23-м Конгрессе ФИФА в Берлине 13 августа 1936 года. Заявка Франции с подавляющим числом голосов опередила заявки Аргентины и Германии в первом туре голосования. Решение провести второй турнир подряд в Европе (после Италии в 1934 году) вызвало возмущение в Южной Америке, где считалось, что место проведения от раза к разу должно было чередоваться между двумя континентами.

Отборочный этап

Турнир 

Ещё более острые проблемы с организацией чемпионата, чем раньше, возникли в 1938 году. Несмотря на то, что ФИФА решила проводить турниры поочерёдно в Европе и Южной Америке, конгресс 1936 года в Берлине предпочёл в качестве хозяина третьего розыгрыша Францию Аргентине. Южноамериканцы в знак протеста приняли решение не посылать свои команды в Европу в течение 20 лет.

К тому времени в Европе было уже очень неспокойно. В Испании шла гражданская война, а Австрия была присоединена к Германии, которая включила в свою сборную и лучших австрийских игроков. Поскольку Австрия до «аншлюса» успела завоевать место в финальном турнире, оно оказалось вакантным. Его предложили занять Англии, а когда та отказалась, Швеция без игры прошла в четвертьфинал.

Латинскую Америку представляли только Куба и Бразилия, причем только последняя рассматривалась как претендент на медали. Это был наименее представительный чемпионат из всех.

На чемпионате мира 1938 года во Франции впервые применили мячи без шнуровки, гладкие, с внутренним ниппелем.

Впервые в истории во время ЧМ-38 в Бразилии была организована радиотрансляция матчей из Европы. О ходе поединков бразильцы узнавали из уст лучшего бразильского комментатора тех времен Гальяно Нето.

Система розыгрыша по-прежнему была олимпийской. Германия неожиданно «вылетела» уже в первом раунде, уступив в переигровке Швейцарии. В другой паре первого круга Бразилия и Польша провели один из самых драматичных поединков во всей истории.
Леонидас, прозванный Чёрным Бриллиантом и Пеле своих дней, забил три гола за Бразилию. У поляков четыре мяча провёл Эрнест Вилимовский, но его усилия оказались тщетны: Бразилия победила в добавочное время с очень редким счётом 6:5. С этой игрой связаны две футбольные легенды. Первая — будто бразильцы доигрывали матч босиком, поскольку их бутсы от дождя разлезлись. В отчетах указано лишь то, что в перерыве между основным и дополнительным временем Леонидас снял бутсы и бросил их сторону собственного тренера, намереваясь продолжить игру босиком. Вторая легенда гласит о том, что Леонидас забил один из голов, перешнуровывая бутсы. Когда вратарь поляков Мадейский выбил мяч, тот попал прямо к Леонидасу. Бразилец отвлекся от процесса перешнуровки, привстал, ударил по мячу, который залетел в ворота, а сам спокойно продолжил заниматься своей обувью.

Италия победила в четвертьфинале хозяев турнира — французов, тогда как Бразилия в дополнительном матче сломила сопротивление Чехословакии. В первой встрече бразильцев с чехословаками, которая получила название «Битва при Бордо», были удалены два бразильца и один чех. Неедлы сломал ногу, а вратарь чехов Франтишек Планичка — руку. Голкипер чехословаков Планичка отстоял в воротах со сломанной рукой 34 минуты. Оба гола, забитых бразильцами в матче-переигровке, долгое время приписывали Леонидасу, но в 2006 году ФИФА выпустило релиз, в котором объявило об изменении статистики, согласно которому второй гол в ворота сборной Чехословакии — на счету Роберто. Таким образом, по итогам турнира Леонидас считается автором 7 голов.

А затем Бразилия стала жертвой собственной самоуспокоенности. Решив, что выход в финал им обеспечен, бразильцы дали в полуфинале отдохнуть Леонидасу и поплатились за это, проиграв Италии (1:2). В другом полуфинале Венгрия сокрушила Швецию (5:1).

Венгры смотрелись в решающем матче лучше, но им не хватало решительности при завершении атак. Италия закончила первый тайм в свою пользу (3:1) и довела матч до победы (4:2) благодаря двум голам своего нового центрфорварда Сильвио Пиолы и двум голам — крайнего нападающего Джино Колаусси.

Стадионы 
Матчи финального турнира чемпионата мира прошли на 10 стадионах.

Матч между Швецией и Австрией должен был принять стадион Жерлан в Лионе, но из-за аншлюса Австрии её сборная не приняла участия в чемпионате и игра в Лионе не состоялась.

Составы

Финальный турнир

1/8 финала

Переигровки

1/4 финала

Переигровка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Перед полуфиналом с Италией уверенные в своем успехе бразильцы заказали билеты на самолет Марсель — Париж. Это обеспокоило итальянцев, поскольку рейс был единственный, а билетов на него уже не было. Тренер сборной Италии Витторио Поццо прибыл в гостиницу к бразильцам с предложением — полетит та команда, которая выиграет. Бразильцы ответили, что полетят они, но готовы взять с собой Поццо, чтобы тот посмотрел в столице Франции финал. Уступив в полуфинале, билеты бразильцы своим соперникам так и не продали, и сборной Италии пришлось добираться в Париж поездом.

Лучшие бомбардиры 
7 голов
   Леонидас

6 голов
   Дьюла Женгеллер

5 голов
   Дьёрдь Шароши
   Сильвио Пиола

4 гола
   Джино Колаусси
  Эрнест Вилимовский

3 гола
   Перасио
   Ромеу
  Эктор Сокорро
  Туре Келлер
  Арне Нюберг
  Густав Веттерстрём
  Андре Абегглен

2 гола
  Олдржих Неедлы
  Жан Николя
  Штефан Добаи

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по футболу 1938 на официальном сайте FIFA
 Чемпионат мира по футболу 1938 на сайте RSSSF

Чемпионат мира по футболу 1938
1934
Международные соревнования по футболу во Франции
1938 год в футболе